

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.

 Иоаким отказывается платить дань Вавилону. Вавилония подчиняет Иудею. 16 марта — Взятие Навуходоносором Иерусалима. Гибель Иоакима. Царём становится Иехония (Иоачин), сын Иоакима. Иехония продолжает антивавилонскую политику. Навуходоносор начинает осаду Иерусалима. Иехония капитулирует. Навуходоносор сажает на престол своего ставленника Цидкию (Седекию). Пленение Иоачина.
 597—586 — Царь Иудеи Седекия, сын Иосии.

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной чуский царь окружил столицу Чжэн. Чжэнский князь отправил посла в Цзинь за помощью, но после 3-месячной осады Чжэн-бо (князь Чжэн) сдался и встретил чуского вана, въезжавшего в город через ворота Хуанмэнь («Царские»), с унижением «обнажив плечо» и ведя барана. Ван отпустил его и согласился на мир, отведя войска на 30 ли в лагерь. Пань Ван въехал в столицу Чжэн, а Цзы-лян выехал как заложник.
 Весной был похоронен чэньский Лин-гун.
 Цзиньское войско выступило на помощь Чжэн (тремя армиями командовали Сюнь Лин-фу, Суй Хуэй и Чжао Шо) и подошло к Хуанхэ. Там они узнали о поражении Чжэн, но всё же решили переправиться. Войска Чу хотели напоить своих коней водами Хуанхэ. Согласно Л. С. Васильеву, стороны были готовы к миру, но провокации вызвали столкновение. В 6 луне, в день и-мао в битве при Би армии Чу и Чжэн разбили цзиньцев, военачальник Чжи Ин попал в плен. Тогда его отец Чжи Чжуан-цзы пленил чуского княжича Гу-чэня. Погиб чуский военачальник Сян-лао. Цзиньцы отошли к Хуанхэ, солдаты дрались за возможность переправиться, и «в лодках везде валялись отрубленные пальцы». Чусцы дошли до Хэнъюна, а затем вернулись. После поражения Сюнь Лин-фу просил у князя повеления покончить с собой, но Суй Хуэй отговорил князя.
 Сановники предложили чускому вану возвести холм из тел убитых врагов, но тот предпочёл построить храм на месте битвы. Правители Чжэн и Сюй приехали в Чу и поздравили вана с победой.
 Правитель Чу стал гегемоном и возглавил союз чжухоу (Васильев считает данные «Ши цзи» о гегемонии совершенно нереальными).
 Гл.43 «Ши цзи» излагает подробную новеллизированную версию, которая имеет явные противоречия в хронологии. Согласно ей, в 597 году (3 году Цзин-гуна) сановник сыкоу Ту Ань-гу стал советовать покарать род Чжао за преступление Чжао Дуня в 607 году. Хань Цюэ посоветовал Чжао Шо бежать, но тот отказался. Тогда Ту Ань-гу во главе с военачальниками напал на род Чжао в Нижнем дворце и перебил Чжао Шо, Чжао Туна, Чжао Ко, Чжао Ин-ци и их родичей. Беременная жена Чжао Шо (старшая сестра Чэн-гуна) укрылась во дворце гуна и родила мальчика. Его искали враги, и друг семьи Чэн Ин нашёл сына простолюдина и выдал его за сироту, после чего выдал врагам, которые убили его и обрадовались, а мальчика укрыли в горах. Между тем известно, что Чжао Ко был полководцем в 588 году, а вместе с Чжао Туном казнён в 583 году. Таким образом, история истребления всего рода носит явно фольклорный характер (в эпоху Юань она была изложена в пьесе «Сирота из рода Чжао»), на самом деле в 597 году был казнён только Чжао Шо.
 Чусцы двинулись на Сяо. Сун и Цао пытались защитить его, но безуспешно. В 12 луне, в день у-инь чуский князь присоединил Сяо.
 В 12 луне послы Цзинь, Сун, Вэй и Цао заключили договор в Цин-цю (местность в Вэй).
 В 12 луне сунцы напали на Чэнь. Вэйцы по совету сановника Кун Да оказали помощь чэньцам.

См. также

Примечания